Damar steht für:

 Damâr, Gemeinde  in der italienischen Provinz Udine, siehe Amaro (Friaul-Julisch Venetien)
 Damar (Insel), Hauptinsel der indonesischen Damarinseln, Provinz Molukken
 Damar (Insel, Nordmolukken), Insel in der indonesischen Provinz der Nordmolukken
 Damar (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten

Damar ist der Familienname folgender Personen:

 Germaine Damar (* 1929), luxemburgische Filmschauspielerin
 Muhammed Damar (* 2004), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Legat Damar, eine Figur in Star Trek, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Legat Damar